Влади́мир Стро́ев: Строев, Владимир Андреевич (род. 1937) — российский физик, специалист в области электроэнергетики.
 Строев, Владимир Витальевич (род. 1973) — российский экономист, доктор экономических наук.
 Строев, Владимир Михайлович (1812—1862) — русский историк, журналист и переводчик.